Russia
 Krasnooktjabr'skij  – località dell'Adighezia
 Krasnooktjabr'skij – località dell'Oblast' di Kirov
 Krasnooktjabr'skij – località dell'Oblast' di Volgograd

 Krasnooktjabr'skij rajon – rajon dell'Oblast' di Nižnij Novgorod

Pagine correlate 
Krasnyj Oktjabr'